Il Locorotondo spumante è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bari e nella provincia di Brindisi.

Caratteristiche organolettiche 
colore: verdolino o paglierino chiaro.
odore: delicato, caratteristico, gradevole.
sapore: asciutto, delicato.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della città metropolitana di Bari
Vini DOC della provincia di Brindisi
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Verdeca
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Bianco d'Alessano
Locorotondo